Irodalom
 A sziget (1962), Robert Merle regénye
 A sziget, Dylan Thomas regénye
 A sziget, George Byron elbeszélő költeménye
 A sziget (1934), Márai Sándor regénye

Filmek
 A sziget (1989), Paul Cox filmje
 A sziget (2000), Kim Ki-duk filmje
 A sziget (2005), Michael Bay filmje
 A sziget (2006),  Pavel Lungin filmje
 ''A sziget (2010), görög televíziós sorozat

Lásd még 
 Sziget (egyértelműsítő lap)